Валентин Христов:
 Христов, Валентин (род. 1956) — болгарский тяжелоатлет.
 Христов, Валентин (род. 1994) — болгарский и азербайджанский тяжелоатлет.